Ядви́га () — польское женское имя, происходит от германского имени Hedwig (из др.-герм. hadu «бой», wig «сражение»).

Известные носительницы:

 Ядвига Силезская (Гедвига фон Диссен фон Мераниен; 1174—1243) — княгиня Силезская, монахиня, католическая святая, покровительница сирот. Дочь БертольдаIV Хорутанского.
 Ядвига (, также ; 1373—1399) — королева Польши (с 1384 года), в 1997 году провозглашена святой. Дочь короля Венгрии и Польши ЛюдовикаI Анжуйского.
 Ядвига Болеславовна (около 1266—1270/1275 — 1339) — королева Польши, жена короля Польши Владислава I Локетка.

См. также 
 Гедвига (Хедвиг) — немецкая версия имени.

Примечания